Александр Федорович Белоусов (10 августа 1946, Рига, Латвийская ССР — 5 января 2023, Санкт-Петербург) — советский и российский филолог, специалист в области изучения русского фольклора, теории и истории русской литературы и культуры. Кандидат филологических наук. Автор 270 научных публикаций по фольклору, литературоведению, истории и теории культуры. Организатор ряда коллективных научных проектов в области филологии и культурологии.

Биография 
Родился 10 августа 1946 года в Риге. Отец, Федор Иванович Белоусов (1903—1964), родом из Ростова-на-Дону — потомственный рабочий-литейщик, мастер и начальник литейных цехов на заводах в ряде регионов Советского Союза, лауреат Сталинской премии (1950) за открытие в области сталелитейных технологий. Мать, Маргарита Афанасьевна Радченко (1913—1979), родом из уральского Златоуста, была по специальности лаборантом-химиком. Детство провел в рабочем поселке Вецмилгравис на окраине Риги, затем, в связи с перемещениями отца по работе, в г. Холмск на о. Сахалин (1955—1957) и Петропавловске-Камчатском (1957—1959). Семья вернулась в Ригу в 1959 году.

После окончания средней школы в 1964 г., не поступив в Московский геологоразведочный институт, год работал слесарем на Рижском судоремонтном заводе, где до этого работал его отец. В 1965 году поступил на русское отделение историко-филологического факультета Латвийского государственного университета. В 1967 г. был командирован Латвийским университетом для продолжения обучения в Эстонии, на русском отделении историко-филологического факультета Тартуского государственного университета, которое в то время возглавлял профессор Ю. М. Лотман. Окончил Тартуский университет в 1970 г., защитив дипломную работу «Образ автора-исполнителя в русских духовных стихах». Начал печататься в 1968 г. в периодических научных изданиях Тартуского университета.

С 1970 по 1973 г. — аспирант кафедры русской литературы Тартуского университета. Под руководством Ю. М. Лотмана написал кандидатскую диссертацию «Литературное наследие Древней Руси в народной словесности русских старожилов Прибалтики», которую защитил в 1980 году (оппоненты А. М. Панченко и Б. А. Успенский).

Начал преподавательскую деятельность на кафедре русской литературы Тартуского университета. В 1977 году переехал с семьей в Таллинн, где вместе с женой, известным литературоведом и историком культуры Еленой Владимировной Душечкиной, преподавал на кафедре русской литературы Таллиннского педагогического института. В этот период А. Ф. Белоусов и Е. В. Душечкина организовали на базе Таллиннского пединститута ряд филологических конференций, на которые съезжались ученые из многих городов Советского Союза, а также издали ряд научных сборников и антологий в издательстве пединститута.

После переезда с семьей в Ленинград в октябре 1990 года занимал должность старшего научного сотрудника Отдела новой литературы ИРЛИ РАН (Пушкинский дом) (1990—1998), затем доцента кафедры истории русской литературы Санкт-Петербургского государственного университета (1998—1999) и доцента кафедры детской литературы Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств (1999—2013). В 2000-е гг. читал спецкурсы на факультетах этнологии и истории искусств Европейского университета в Санкт-Петербурге.

В Тартуском университете, Таллиннском пединституте и затем в Санкт-Петербургском университете много лет руководил студенческими фольклорными экспедициями в эстонском Причудье, Латгалии, Гомельской области Белоруссии, Тверской, Псковской, Новгородской и Смоленской областях, Устюженском и Белозерском районах Вологодской области.

Был первооткрывателем нескольких тем в филологической науке — современный городской фольклор, школьный быт и фольклор, русская провинция, жизнь и творчество писателя Леонида Добычина. Был редактором и составителем ряда научных сборников и организатором научных конференций и семинаров по этим темам. Во второй половине 1990-х — начале 2000-х гг. совместно с С. Ю. Неклюдовым руководил коллективным научным проектом «Современный городской фольклор», включавшим проведение ряда конференций и семинаров, а также публикацию одноименного сборника (2003). На базе этого проекта впоследствии вырос Центр типологии и семиотики фольклора Российского государственного гуманитарного университета.

В 1997–2001 совместно с Т.В. Цивьян был организатором и координатором проекта Совета по мировой культуре РАН «Провинциальный текст русской культуры», в рамках которого был проведен ряд международных конференций и издан ряд междисциплинарных сборников о культурном феномене русской провинции.

В области литературоведения занимался анализом произведений Пушкина, Гоголя, Тургенева, Достоевского, поэзии Игоря Северянина, Константина Случевского. Писал о творчестве рано умерших поэтов конца XX века — Евгения Шешолина и Алексея Шадринова.

Комментаторская деятельность А. Ф. Белоусова проявилась в ряде публикаций о жизни и творчестве писателя Леонида Добычина, интерес к творчеству которого в филологической науке возник во многом благодаря его усилиям. На основе изучения архивных материалов составил реальный комментарий к роману Добычина «Город Эн» (2007), в котором раскрыл прототипы многих добычинских персонажей и проследил их биографии. Участвовал в составлении и редактировании научных сборников о Добычине, принимал участие в организации конференций и чтений, посвященных его творчеству.

Избранные работы

Книги 
 Фольклор русского населения Прибалтики / Авт.-сост. А. Ф. Белоусов, Т. С. Макашина, Н. К. Митропольская. Отв. ред. Э. В. Померанцева. М.: Наука, 1976. 245 с.

 Учебный материал по анализу произведений художественной прозы. (Пропедевтический курс «История русской литературы») / Сост. А. Ф. Белоусов, Ю. Л. Сидяков. Таллин: Таллин. пед. ин-т, 1979. 118 с.

 Преподавание литературного чтения в эстонской школе: Метод. разработки / Сост. А. Ф. Белоусов. Таллин: Таллин. пед. ин-т, 1981. 156 с.

 Учебный материал по анализу произведений художественной прозы / Сост. А. Ф. Белоусов. Таллин: Таллин. пед. ин-т, 1984. 122 с.

 Русская классическая литература. Анализ художественного текста: Материалы для учителя / Сост. А. Ф. Белоусов. Таллин: Валгус, 1988. 120 с.

 Учебный материал по теории литературы. Жанры словесного текста. Анекдот / Сост. А. Ф. Белоусов. Таллинн: Таллин. пед. ин-т, 1989. 204 с.

 Обстоятельное собрание современных анекдотов / Сост. В. И. Белобровцев, А. Ф. Белоусов. Сыктывкар: Коми книжное издательство, 1991. 142 с.

 Школьный быт и фольклор: В 2-х ч.: Учебный материал по русскому фольклору. Ч. 1 / Сост. А. Ф. Белоусов. Таллинн: Таллин. пед. ин-т, 1992. 223 с.; Ч. 2. Девичья культура / Сост. А. Ф. Белоусов. Таллинн: Таллин. пед. ин-т, 1992. 160 с.

 Русский школьный фольклор. От вызываний Пиковой дамы до семейных рассказов / Сост. А. Ф. Белоусов. М.: Ладомир, АСТ, 1998. 744 с.

 Studia metrica et poetica: Сб. статей памяти Петра Александровича Руднева / Сост. А. К. Байбурин, А. Ф. Белоусов. СПб., 1999. 330 с.

 Русская провинция: миф — текст — реальность / Сост. А. Ф. Белоусов, Т. В. Цивьян. М.; СПб.: Тема, 2000. 491 с.

 Провинция как реальность и объект осмысления: Материалы науч. конф. / Сост. А. Ф. Белоусов, М. В. Строганов. Тверь: Твер. гос. ун-т, 2001. 228 с.

 Современный городской фольклор / Редколл. А. Ф. Белоусов, И. В. Веселова, С. Ю. Неклюдов. М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 2003. 736 с.

 Геопанорама русской культуры: Провинция и ее локальные тексты / Сост. В. В. Абашев, А. Ф. Белоусов, Т. В. Цивьян. Отв. ред. Л.О. Зайонц. М.: Языки славянской культуры, 2004. 672 с.

 Шешолин Евгений. Солнце невечное / Сост., вступ. стат., коммент. А. Ф. Белоусова. Резекне: Изд-во Латгальского культурного центра, 2005. 264 с., илл.

Статьи

Старообрядческая культура 
 Белоусов А. Ф. «Колыбельная» из Причудья // Учен. зап. / Тартуск. гос. ун-т. Вып. 358. Тарту: Тартуский гос. ун-т, 1975. С. 157—167 (Тр. по рус. и слав. филологии. Т. 24).

 Белоусов А. Ф. Песни и сказки русского населения Эстонии // Фольклор русского населения Прибалтики. М.: Наука, 1976. С. 184—241.

 Белоусов А. Ф. Из заметок о старообрядческой культуре: «Великое понятие нужды» // Вторичные моделирующие системы. Тарту: Тартуский гос. ун-т, 1979. С. 68-73.

 Белоусов А. Ф. Последние времена // Aequinox: Сб. памяти о. Александра Меня. М., 1991. С. 9- 33.

 Белоусов А. Ф. «Стих о книге Голубиной» в записи И. Н. Заволоко // Живая старина. 1994. № 1. С. 41-42.

 Белоусов А. Ф. «Старая вера»: Историко-культурный текст русских старожилов Прибалтики // Texts and Communities: Soviet and Post-Soviet Life in Discourse and Practice. Aleksanteri Series (Helsinki). 2007. № 4. P. 135—144.

 Belousov A.F. A Note on the Culture of the Old-Believers: «The Great Concept of Want» // Культурология: The Petersburg Journal of Cultural Studies. Vol.1 (1993). № 1. P. 87-91.

Городской и детский фольклор 
 Белоусов А. Ф. Городской фольклор. Лекция для студентов-заочников. Таллин, 1987.

 Белоусов А. Ф. Детский фольклор. Лекция для студентов-заочников. Таллин, 1989.

 Белоусов А. Ф. Современный городской фольклор: Программа курса // Ежегодник факультета этнологии 1999—2000 / Европейский ун-т в СПб. СПб., 1999. С. 63-67. (Кафедра истории русской литературы: Учебные программы). Изд-во СПбГУ, 2000. С. 363—371.

Городская песня

 Белоусов А. Ф. Комментарий к песне «Чубаровцы» («Двадцать лет жила я в провинции…») // Литература и человек. (Писатели, читатели, филологи): Сборник, посвященный 55-летию профессора М. В. Строганова. Тверь, 2007. С. 77-84.

 Белоусов А. Ф. Песня о петербургском заводчике Путилове // Живая старина. 2011. № 1. С. 6-8. Белоусов А. Ф. От происшествия — к фольклору: Ленинградские песни-хроники 1920-х годов // Проблемы истории, филологии, культуры. М.; Магнитогорск; Новосибирск, 2012. № 2 (36). С. 284—299.

 Белоусов А. Ф. «Как на кладбище Митрофаньевском…»: Правда и вымысел городского романса // Genius Loci: Сборник статей в честь 75-летия С. Ю. Неклюдова / Сост. М. А. Ахметова, Н. В. Петров, О. Б. Христофорова (отв. ред.). М.: Форум, 2016. С. 253—264.

 Белоусов А. Ф. Песня о «Буревестнике» // Восток — Запад: пространство локального текста в литературе и фольклоре: Сборник научных статей к 70-летию профессора А. Х. Гольденберга. Волгоград, 2019. С. 374—380.

Анекдот

 Белоусов А. Ф. Анекдоты о Штирлице // Живая старина. 1995. № 1. С. 16-18.

 Белоусов А. Ф. «Вовочка» // Антимир русской культуры. Язык, фольклор, литература: Сб. статей / Сост. Н. А. Богомолов. М., 1996. С. 165—186.

 Белоусов А. Ф. Анекдотический цикл о Крокодиле Гене и Чебурашке // [Памяти Я. И. Гина]. Проблемы поэтики языка и литературы: Материалы межвуз. науч. конф. 22-24 мая 1996 года. Петрозаводск: Карель. гос. пед. ин-т, 1996. С. 86-89.

 Белоусов А. Ф. Современный анекдот // Современный городской фольклор. М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 2003. С. 581—598.

 Belousov A. and Lurie M. Youth Humour in Postsoviet Russia (Молодежный юмор в постсоветской России) // Post-Socialist Jokelore. Постсоциалистический анекдот: International symposion. Международный симпозиум. January 15-16 2007. 15-16 января 2007. Tartu: Estonian Literary Museum, 2007. С. 9-11.

Садистские стишки

 Белоусов А. Ф. «Садистские стишки» [Предисловие, публикация и комментарий] // Русский школьный фольклор. От «вызываний» Пиковой дамы до семейных рассказов / Сост. А. Ф. Белоусов. М. : Ладомир, АСТ, 1998. С. 545—577.

 Белоусов А. Ф. Фольклорная судьба электрика Петрова // Studia metrica et poetica: Сб. статей памяти Петра Александровича Руднева. СПб.: Академический проект, 1999. С. 303—308.

 Белоусов А. Ф. «Недолго мучилась старушка…» // Архив петербургской русистики. К 60-летию П. А. Клубкова. 2009.

 Belousov A. The Energy of Confrontation: A History of Russian Sadistic Poems // Contemporary Folklore: Changing World View and Tradition. Tartu: Estonian Literary Museum, 1996. P. 311—320.

Феномен детства в русской культуре 
 Белоусов А. Ф. «Внук дьячка» // Philologia. Рижский филологический сборник. Вып.1. Русская литература в историко-культурном контексте. Рига: Латв. ун-т, 1994. С. 30-41.

 Белоусов А. Ф. Образ семинариста в русской культуре и его литературная история (от комических интермедий ХУШ в. — до романа Надежды Хвощинской «Баритон» // Традиция в фольклоре и литературе: Статьи, публикации, метод. разработки преподавателей и учеников Академической гимназии Санкт-Петербургского гос. ун-та. СПб.: Академическая гимназия СПб. гос. ун-та, 2000. С. 159—176.

 Белоусов А. Ф. Институтки // Институтки: Воспоминания воспитанниц институтов благородных девиц. М., 2001. С. 5-32.

 Белоусов А. Ф. Дружба и обожание среди воспитанниц женских институтов в России начала ХХ века // Сюжетосложение и сюжетография (Новосибирск). 2019. № 2. С. 120—126.

 Белоусов А. Ф. Враги сказок // Восток — Запад: Пространство русской литературы и фольклора: Сборник статей по итогам седьмой Междунар. научн. конф. (заочной), посвященной 90-летию со дня рождения Д. Н. Медриша. Волгоград, 15 декабря 2016 г. Волгоград: Волгоградское научное издательство, 2017. С. 293—299.

 Белоусов А. Ф. / Belousov Alexander. Институтка / The Institutka (Boarding-Schoolgirl) [парал. текст на англ. яз.] // Ускользающее время, или Плоды воспитания: Каталог Второй ежегодной выставки Центра современного искусства Дж. Сороса. СПб.: [б.и.], 1996. С. 28-37.

 Belousov A. The Folklore Culture of the Students of the Noble Maidens’ Institutes // Культурология: The Petersburg Journal of Cultural Studies. Vol.1 (1993). № 2. P. 57-61.

Русское масонство 
«Фармазоны». (Народные представления о масонстве) // А.М. Панченко и русская культура: Исследования и материалы. СПб.: Пушкинский дом, 2008. С. 106–115.

Русская провинция 
 Белоусов А. Ф. Литературная судьба Динабурга — Двинска — Даугавпилса // Славянские чтения. I. Даугавпилс; Резекне: Даугавпилс. пед. ун-т; Латгальский культурный центр, 2000. С. 209—216.

 Белоусов А. Ф. Символика захолустья (обозначение российского провинциального города) // Геопанорама русской культуры: Провинция и ее локальные тексты. М., 2004. С. 457—481.

 Белоусов А. Ф. Арзамас в русской литературе ХІХ-ХХ веков // Литературное общество «Арзамас»: культурный диалог эпох: Материалы международной научной конференции. Арзамас, 2-4 июня 2005 г. Арзамас: Арзамас. гос. пед. ин-т, 2005. С. 189—202.

 Белоусов А. Ф. Стихотворение Евгения Шешолина «Родиться где-нибудь в провинции…» // Евгений Шешолин: судьба и творчество. Даугавпилс: Изд-во Даугавпилс. ун-та Saule, 2005. С. 123—131 (Альманах Института компаративистики: Русско-латышские литературные контакты. Вып. 1).

 Белоусов А. Ф. «Псковские вирши» Евгения Шешолина // Искусство поэтики — искусство поэзии. К 70-летию И. В. Фоменко: Сб. науч. тр. Тверь: Твер. гос. ун-т, 2007. С.140-149.

 Белоусов А. Ф. «Уездная глушь захолустья» // Natales grate numeras?: Сборник статей к 60-летию Георгия Ахилловича Левинтона. СПб.: Европейский ун-т в СПб., 2008. С. 107—118.

 Белоусов А. Ф. О стихотворении Алексея Шадринова «Провинциалу» // Прекраснейшей: Сборник памяти Елены Душечкиной. Санкт-Петербург: Нестор-История, 2022. С. 292—298.

Анализ литературных текстов 
 Белоусов А. Ф. Стихотворение А. С. Пушкина «Зимний вечер» // Русская классическая литература. Анализ художественного текста: Материалы для учителя. Таллин: Валгус, 1988. С. 14-34.

 Белоусов А. Ф. Возвращаясь к «Зимнему вечеру»: мифологический аспект стихотворения // ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ. К 70-летию Владимира Николаевича Топорова. М.: Индрик, 1998. С. 579—582.

 Белоусов А. Ф. Акклиматизация сирени в русской поэзии // Lotman-70: Сб. статей к 70-летию проф. Ю. М. Лотмана. Тарту: Тартуский ун-т, 1992. С. 311—322.

 Белоусов А. Ф. «Сирень моей весны» // Сборник памяти В. А. Сапогова. Череповец: Череповец. гос. ун-т, 2000. С.138-144 (Северо-Запад: Историко-культурный региональный вестник: Статьи и материалы. Вып. 3).

 Белоусов А. Ф. Из истории русской «кладбищенской» поэзии: стихотворение К. Случевского «На кладбище» // Смерть как феномен культуры: Межвуз. сб. науч. тр. Сыктывкар: Сыктывкарский ун-т, 1994. С. 4-23.

 Белоусов А. Ф. Поэт Евгений Шешолин // Шешолин Евгений. Солнце невечное / Сост., вступ. статья, коммент. А. Ф. Белоусова. С. 3-20. Резекне: Изд-во Латгальского культурного центра, 2005. 264 с.

Биография и творчество Леонида Добычина 
 Белоусов А. Ф. Студенческое дело Л. Добычина // Добычинский сборник — 4. Даугавпилс: Изд-во Даугавпилс. ун-та Saule, 2004. С. 15-20.

 Белоусов А. Ф. «Вскоре мы увиделись и с Александрою Львовной…» // Добычинский сборник — 4. Даугавпилс, 2004. С. 249—257.

 Белоусов А. Ф. Эльза Будрих: реальная биография литературной героини // Добычинский сборник — 6. Даугавпилс, 2008. С. 217—224.

 Белоусов А. Ф. Всматриваясь в «Портрет»: «Товарищ Шацкина» у Добычина // Avoti: Труды по балто-российским отношениям и русской литературе: В честь 70-летия Бориса Равдина: В 2-х ч. Ч. 2. Stanford, 2012. С. 113—118 (Stanford Slavic Studies. Vol. 43).

Комментарии 
 Последние дни Леонида Добычина [Публикация А.В. Блюма. Предисловие и комментарии А.Ф. Белоусова] // Писатель Леонид Добычин. Воспоминания, статьи, письма / Сост. В. С. Бахтин. СПб.: Журнал «Звезда», 1995. С. 25-32.

 Добычин Л. Город Эн / Комментарий и примечания А. Ф. Белоусова. Даугавпилс: Изд-во Даугавпилс. ун-та Saule, 2007. С. 93-226.

 Добычин Л. Полное собрание сочинений и писем / Сост. В. С. Бахтин. [Науч. редактор А.Ф. Белоусов. Примечания В.С. Бахтина и А. Ф. Белоусова]. СПб.: Союз писателей Санкт-Петербурга; Журнал «Звезда»,1999. [Изд. 2-е, испр. и доп.: 2013].

Литература 
 Александру Белоусову — 75 // Ruthenia.

 Александру Федоровичу Белоусову — 75 лет // Фольклор: Структура, типология, семиотика. 2021. Т. 4. № 4. С. 141—144.

 Байбурин А. К., Левинтон Г. А. От редакции. II (Европейский университет в Санкт-Петербурге // Фольклор, постфольклор, быт, литература: сб. ст. к 60-летию Александра Федоровича Белоусова. СПб.: СПбГУКИ, 2006. C. 6-10.

 Белоусов Александр Федорович // Кто есть кто в российском литературоведении: Биобиблиографический словарь-справочник / гл. ред. А. Н. Николюкин. М.: ИНИОН РАН, 2011. C. 39-40.

 Белоусов Александр Федорович // Пушкинский дом: Материалы к истории. 1905—2005. СПб., Дмитрий Буланин, 2005. С. 403—404.

 Белоусов Александр Федорович // Энциклопедический словарь «Литераторы Санкт-Петербурга. XX век» (электронная версия).

 Белоусов А. Ф. [Автобиография] // Открытый институт русского языка и литературы имени Е. А. Маймина.

 Белоусов А. Ф. [Границы провинции: Ответы на вопросы редакции] // Hronos: Провинциальный альманах. Вып.1. Даугавпилс, 2002. С. 5-6.

 Веселова И. С. К юбилею Александра Федоровича Белоусова // Антропологический форум. 2021. № 51. С. 239—245.

 Головин В. В. От редакции. I (Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств // Фольклор, постфольклор, быт, литература: сб. ст. к 60-летию Александра Федоровича Белоусова. СПб.: СПбГУКИ, 2006. C. 5.

 Неклюдов С. Ю. Александру Федоровичу Белоусову — 60 лет // Живая старина. 2006. № 3. С. 50.

 Николаев О. Р. К 75-летию Александра Федоровича Белоусова // Живая старина. 2021. № 4 (112). C. 57-58.

 Памяти А. Ф. Белоусова (1946—2023) // Ruthenia.

 Первопроходец: Александру Федоровичу Белоусову ― 75 лет // Фольклор и постфольклор: Структура, типология, семиотика.

 Скончался Александр Федорович Белоусов// Фольклор и постфольклор: Структура, типология, семиотика.

 Строганов М.В. А. Ф. Белоусову — 70 лет // Живая старина. 2016. № 3 (91). C. 58.

 Утгоф Г. Кафедра русской литературы Таллинского педагогического института им. Эдуарда Вильде: материалы к библиографии (1979—1992) // Slavica Revalesia. 2015. Vol. 2. C. 195—217.

 Фольклор, постфольклор, быт, литература: сб. ст. к 60-летию Александра Федоровича Белоусова. СПб.: СПбГУКИ, 2006. C. 6-10.

 Хронологический список трудов А. Ф. Белоусова [1968 — 2005] // Фольклор. Постфольклор. Быт. Литература: Сборник статей к 60-летию Александра Федоровича Белоусова. СПб., 2006. С. 343—358.
 Lahkus tuntud folklorist ja kirjanduskriitik Aleksandr Belousov (10. VIII 1946 — 5. I 2023). // Eesti rahvaluule.
Исследователи старообрядчества
Фольклористы СССР
Фольклористы России
Фольклористы XX века
Фольклористы XXI века
Филологи СССР
Филологи России
Филологи XX века
Филологи XXI века
Литературоведы СССР
Литературоведы России
Литературоведы XX века
Литературоведы XXI века
Культурологи России
Культурологи XX века
Культурологи XXI века
Культурологи по алфавиту
Филологи по алфавиту
Фольклористы по алфавиту
Культурологи СССР
Литературоведы по алфавиту
Учёные по алфавиту
Выпускники Тартуского университета
Преподаватели Тартуского университета
Преподаватели вузов Эстонии
Сотрудники Пушкинского Дома
Преподаватели филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Преподаватели Санкт-Петербургского института культуры